Horcajeños – abitanti di Horcajo de Santiago
Horcajeños – abitanti di Horcajo de los Montes